TD kan syfta på:
Toronto-Dominion Bank, en kanadensisk bankkoncern.

Se även
Td, förgreningssida.